Духоборы — особая этноконфессиональная группа русских.
 Македонианство (пневматомахи) — ересь в христианстве.